Алексе́й Алекса́ндрович Гуцуля́к (; ) — украинский футболист, вингер клуба «Днепр-1».

Биография 
Воспитанник Львовского государственного училища физической культуры, где занимался в группе учителей по футболу Тараса Павлиша и Андрея Дулибского. В составе команды УФК занимал четвёртое место в ДЮФЛ. В 2011 году 13-летнего Алексея вместе с партнёром по училищу Владимиром Сеницей пытались переманить в свою академию скауты донецкого «Шахтёра», но по совету тренеров футболист предпочёл остаться во Львове.

После завершения обучения Гуцуляк был зачислен в юношескую команду «Карпат». Зимой 2015 года главный тренер основной команды львовян Игор Йовичевич пригласил из состава U-19 троих игроков с собой на турецкие сборы. В их числе был и Гуцуляк. На сборах футболисту удалось отличиться забитыми голами в матчах с «Оцелулом» и днепродзержинской «Сталью».

После возобновления чемпионата 1 марта 2015 года в матче против донецкого «Металлурга» Гуцуляк дебютировал в Премьер-лиге. Воспитанник карпатовской Академии вышел на поле во втором тайме вместо Дениса Кожанова, став на тот момент самым молодым дебютантом сезона 2014/15 годов. До конца чемпионата футболист сыграл в 7 матчах Премьер-лиги.

В начале июня 2016 года перешёл на правах аренды в «Вильярреал», но не сыграв ни одного матча, весной 2017 года вернулся обратно. В январе 2020 года перешёл в черниговскую «Десну», подписав контракт сроком на 3 года. Сумма трансфера составила 300 000 евро. По итогам сезона 2020/21 с 7 голевыми передачами занял второе место в списке лучших ассистентов Премьер-лиги, стал лучшим игроком лиги по количеству обводок и включён в символическую сборную сезона по версии сайта Sportarena.com на позиции правого полузащитника.

В августе 2021 года подписал 4-летний контракт с «Днепром-1». По данным сайта Transfermarkt сумма трансфера составила 500 тыс. евро

Примечания

Ссылки 
 

Футболисты Украины
Игроки сборной Украины по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Карпаты» Львов
Игроки ФК «Десна»
Игроки ФК «Днепр-1»